Filipiny:
 Gaus – wyspa

Szwajcaria:
 Gaus – szwajcarska nazwa gminy Gals

Osoby:
 Friedrich Gaus – niemiecki dyplomata
 Hermann Gaus – niemiecki inżynier
 Marcel Gaus – niemiecki piłkarz

Inne:
 gaus – jednostka indukcji magnetycznej

Zobacz też:
 Gauss